Илова:

 Илова — город в Польше
 Илова — гмина в Польше
 Илова — река в Хорватии